De finale van de Europacup II van het seizoen 1985/86 werd gehouden op 2 mei 1986 in het Stade de Gerland in Lyon. FC Dynamo Kiev nam het op tegen Atlético Madrid. De club uit de Sovjet-Unie won met 3-0.

Wedstrijd

1986
Europacupvoetbal 1985/86
Atlético Madrid
FC Dynamo Kiev
Europacup II 1992
Sportevenement in Lyon